Neuses ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Neuses (Igersheim), Ortsteil von Igersheim, Main-Tauber-Kreis

Bayern:
 Neuses am Berg, Ortsteil der Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen
 Neuses am Brand, Ortsteil der Gemeinde Sonnefeld, Landkreis Coburg
 Neuses am Main, Ortsteil der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels
 Neuses am Raueneck, Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge
 Neuses am Sand, Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen
 Neuses an den Eichen, Ortsteil der Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg
 Neuses an der Regnitz, Ortsteil des Marktes Eggolsheim, Landkreis Forchheim
 Neuses bei Ansbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach
 Neuses bei Windsbach, Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach
 Neuses (Ebermannstadt), Stadtteil von Ebermannstadt im Landkreis Forchheim
 Neuses (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 Neuses (Bundorf), Ortsteil der Gemeinde Bundorf, Landkreis Haßberge
 Neuses (Burgoberbach), Ortsteil der Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach
 Neuses bei Coburg, Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg
 Neuses (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach
 Neuses (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen
 Neuses (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Neuses (Merkendorf), Ortsteil der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach
 Neuses (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Fürth
 Neuses (Scheinfeld), Ortsteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Neuses (Wendelstein), Ortsteil des Marktes Wendelstein, Landkreis Roth

Hessen:
 Neuses (Freigericht), Ortsteil von Freigericht, Main-Kinzig-Kreis
Siehe auch:
 Neusäß